Buster Brown (musicus) - Amerikaans musicus
 Buster Brown (rockband) - Australische band
 Buster Brown (stripfiguur)